Фраксионамијенто Санта Елена има више значења:

 Фраксионамијенто Санта Елена (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Фраксионамијенто Санта Елена (Панотла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику